Habib Ammar (1936-), général, diplomate et homme politique tunisien ;
 Habib Ammar (1967-), homme politique tunisien.